Gifford hace referencia a:

 Gifford (Escocia)

Estados Unidos 
 Gifford (Carolina del Sur)
 Gifford (Florida)
 Gifford (Illinois)
 Gifford (Idaho)
 Gifford (Indiana)
 Gifford (Iowa)
 Gifford (Washington)